Bob e Mike Bryan hanno battuto in finale i detentori del titolo Paul Haarhuis e Evgenij Kafel'nikov per 7-63, 6-3.

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (ottavi di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Vincitori)
  Todd Woodbridge /  Jonas Björkman (secondo turno)
  Leander Paes /  David Rikl (semifinale)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (ottavi di finale)
  Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

  Joshua Eagle /  Jared Palmer (ottavi di finale) 
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinale) 
  Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (finale) 
  Chris Haggard /  Robbie Koenig (secondo turno) 
  Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (ottavi di finale)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno) 
  Donald Johnson /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Open di Francia 2003
ATP Tour 2003